Halvor Persson (ur. 11 marca 1966) – norweski skoczek narciarski, dwukrotny medalista indywidualnych mistrzostw kraju.

Życiorys 
W styczniu 1983 roku wygrał zawody Pucharu Europy w La Molinie. W marcu tego roku wziął udział w mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym w Kuopio i zajął 14. miejsce w konkursie skoków. W grudniu 1983 roku zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Europy w Sankt Moritz.

W styczniu 1984 roku zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 25. miejsce w Cortina d’Ampezzo. W lutym ponownie uczestniczył w mistrzostwach świata juniorów i zajął siódme miejsce w konkursie skoków w Trondheim.

W grudniu 1984 roku w Thunder Bay zdobył pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, dwukrotnie zajmując w zawodach ósmą pozycję. W sezonie 1984/1985 regularnie startował w zawodach tej rangi, również we wszystkich czterech konkursach 33. Turnieju Czterech Skoczni. W turniejowym konkursie w Innsbrucku zajął ósme miejsce, w pozostałych był 36. w Oberstdorfie, 19. w Garmisch-Partenkirchen i 28. w Bischofshofen. Pozwoliło mu to zająć 17. miejsce w klasyfikacji końcowej turnieju. Dwa dni po zakończeniu turnieju, 8 stycznia 1985 roku w Cortina d’Ampezzo po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata, zajmując drugie miejsce. W konkursie tym lepszy o 0,2 punktu był Roger Ruud.

22 stycznia 1985 roku zajął siódme miejsce w konkursie drużynowym na Bergisel w Innsbrucku podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Seefeld in Tirol. Wraz z nim w norweskiej reprezentacji wystąpili: Per Bergerud, Hroar Stjernen i Rolf Åge Berg.

W zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską startował jeszcze przez kolejne kilka sezonów, do 1990 roku. W kolejnych sezonach startował w Pucharze Świata i czasami zdobywał punkty do klasyfikacji generalnej, jednak już więcej razy nie znalazł się w czołowej dziesiątce zawodów. Brał udział również w Pucharze Europy, w którym jeszcze trzykrotnie stanął na podium pojedynczych konkursów – zwyciężył 26 stycznia 1986 roku w Willingen oraz był drugi 4 kwietnia 1986 roku w Bardufoss i 8 marca 1987 roku w Schönwaldzie.

Dwukrotnie stał na podium mistrzostw Norwegii. W 1985 roku został wicemistrzem kraju na normalnej skoczni w Tromsø, przegrywając z Perem Bergerudem, a w 1989 roku zdobył brązowy medal na normalnej skoczni w Steinkjer, przegrywając z Jonem Inge Kjørumem i Magne Johansenem.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Puchar Europy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1966
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019